Kocsis Ferenc (1891–1955) válogatott labdarúgó
 Kocsis Ferenc (1904–1962) válogatott labdarúgó
 Kocsis Ferenc (1914–1965) lapszerkesztő, szakíró, orvos
 Kocsis Ferenc (1953) olimpiai bajnok birkózó, edző
 Kocsis Ferenc (1928-2007) Eötvös díjas építészmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa
 Kocsis Ferenc (1975) Informatikus mérnök, TITKÁR - Magyar Parkolási Szövetség
 Kocsis Ferenc (1995) jégkorongozó, ifjúsági válogatott